Баранка има више значења:

 Баранка (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Баранка (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Баранка, Ла Лома (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику